Дюбуа́ () — французская фамилия. Происходит от французского слова «лес».

Известные носители:
 Дюбуа — французский путешественник XVII века (имя неизвестно).
 Дюбуа, Альбер (1872—1940) — бельгийский писатель и дипломат, граф.
 Дюбуа, Альфред (1898—1949) — бельгийский скрипач и музыкальный педагог.
 Дюбуа, Анри-Альфред-Огюст (1859—1943) — французский скульптор и медальер.
 Дюбуа, Бруно-Дени — французский кёрлингист и тренер.
 Дюбуа (Горский), Анри (Анатолий) Эдуардович — русский революционер, художник и скульптор.
 Дюбуа, Гийом (1656—1723) — кардинал, глава французского правительства.
 
 Дюбуа, Джарред (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист.
 Дюбуа, Жак (1478—1555) — французский врач, анатом и грамматист.
 Дюбуа де Темвилль, Жак Шарль (1762—1847) — французский генерал.
 Дюбуа, Жак-Эмиль (1920—2005) — французский химик, хемоинформатик.
 Дюбуа, Жак (род. 1933) — бельгийский историк и социолог литературы.
 
 Дюбуа, Лео (род. 1994) — французский футболист.
 Дюбуа, Леон (1859—1935) — бельгийский дирижёр, композитор и музыкальный педагог.
 Дюбуа, Луи Никола (1758—1847) — префект (начальник) полиции Парижа в эпоху Наполеона.
 Дюбуа, Луи-Эрне (1856—1929) — французский кардинал, епископ Вердена.
 Дюбуа, Мари (1937—2014) — французская актриса.
 Дюбуа, Поль Франсуа (1793—1874) — французский публицист.
 
 Дюбуа, Серафино (1817—1899) — известный итальянский шахматист, один из лучших игроков в Западной Европе в 1850-60-х годах.
 Дюбуа, Серж (род. 1954) — бельгийский хоккеист на траве.
 Дюбуа, Стефани (род. 1986) — канадская профессиональная теннисистка.
 Дюбуа, Теодор (1837—1924) — французский композитор, органист и музыкальный педагог.
 Дюбуа, Уильям Эдуард Бёркхардт (1868—1963) — деятель негритянского движения в США, писатель, историк.
 
 Дюбуа де Монпере, Фредерик (1798—1850) — швейцарский археолог, путешественник, этнограф, натуралист, французского происхождения.
 Дюбуа, Эдмон (1822—1891)— французский гидрограф.
 Дюбуа, Эжен (1858—1940) — нидерландский антрополог.
 Дюбуа де Крансе, Эдмон Луи Алексис (также Дюбуа-Крансэ, Edmond Louis Alexis Dubois de Crancé; 1747—1814) — французский генерал, депутат Учредительного собрания и Конвента.
 Дюбуа-Пигаль, Поль (1829—1905) — французский скульптор.

Вымышленные персонажи:
 Дюбуа, Гарри — протагонист игры Disco Elysium.

Составные фамилии

См. также 
 Признак Дюбуа-Реймона — математический признак сходимости числовых рядов.
 Дюбюа, Пьер Луи
 Дубойс
 Дюбуа-Реймон